Cet article a pour but d'exposer les armoiries de différents membres de la maison capétienne d'Anjou-Sicile afin d'illustrer le système des brisures et des combinaisons d'armoiries en vigueur dans le système héraldique.

Premiers rois

Généalogie simplifié et armoriée

Voir aussi 
 Armorial des Capétiens

Sources

Notes et références 

Anjou-Sicile
2
Anjou-Sicile
Histoire de la Sicile